L'expression Hong Kong Film Awards 1990 peut faire référence à :

 la  Cérémonie des Hong Kong Film Awards, qui a eu lieu en 1990
 la  Cérémonie des Hong Kong Film Awards, qui a eu lieu en 1991 mais honorait des films sortis en 1990 à Hong Kong